Сара Еррані і Роберта Вінчі були дворазовими чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх обіграли Юлія Гергес і Анна-Лена Гренефельд.

Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова, які вперше грали разом, виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань і Чжен Цзє з рахунком 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2015 у тенісі